Бонга может означать:

 Бонга — посёлок в Вашкинском районе Вологодской области.
 Бонга — челн из выдолбленного ствола дерева, на Филиппинских островах.
 Бонга — город в Эфиопии.
  — нефтяное месторождение.
 Бонга —  певец и композитор ангольской популярной музыки.

Примечания